Horská služba (Czechosłowacja)
 Horská služba (Czechy)